Les dades més destacades de la temporada 1933-1934 del Futbol Club Barcelona són les següents:

1934

Juny 
 3 juny - El Barça s'imposa al Girona en partit amistós (2-0). El migcentre hongarès Loewinger debuta amb el conjunt blaugrana.
 10 juny - Victòria blaugrana sobre el València en partit amistós (3-1)
 24 juny - Jornada d'homenatge a la memòria de Joan Gamper al Camp de Les Corts amb partit de veterans FCB-CE Sabadell i amistós entre els primers equips del Barça i l'Athletic de Bilbao (4-2). Abans de l'inici del matx, la pilota és llançada des d'un avió sobre el camp de joc pel Cap dels Serveis Aeronàutics de la Generalitat senyor Canudas. Lluís Companys presideix el partit a la segona part. -- El carrer Crisantemos del nucli antic del barri de Les Corts passa a anomenar-se carrer de Joan Gamper.

Juliol 
 1 juliol - Històric partit amistós entre el FCB i la selecció del Brasil amb empat (4-4)
 8 juliol - Amistós a Les Corts amb victòria blaugrana sobre l'Unión d'Irún (4-2)

Plantilla

Classificació

Resultats

Referències 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1933 a Catalunya
Competicions esportives del 1934 a Catalunya